Palácio
Pazo — designação na Galiza de um tipo de casa tradicional solarenga

Geografia de Portugal
Paço (Torres Novas) — antiga freguesia
Paço (São Bartolomeu) — aldeia do concelho da Lourinhã
Paço (São Mateus) —  localidade do concelho da Madalena do Pico

Ver também
Paçô — freguesia de Arcos de Valdevez, Portugal
Paçó — antiga freguesia de Vinhais, Portugal